Ojo de Liebre bezeichnet:

 Ojo de Liebre (Mulegé), eine Kleinstadt in der Municipio Mulegé, Mexiko
 Laguna Ojo de Liebre, eine Lagune im Biosphärenreservat El Vizcaíno,  Mexiko
 Ojo de Liebre, katalanisch die Rebsorte Tempranillo